Шестой этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в итальянском Валь-Мартелло с субботы 2 февраля по воскресенье 3 февраля 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 2 февраля 2013 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 2 февраля 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 3 февраля 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 3 февраля 2013 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после шестого этапа.

Примечания 

6-й этап